Dendroligotrichum är ett släkte av bladmossor. Dendroligotrichum ingår i familjen Polytrichaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Dendroligotrichum